Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Fritz Buehning e Ferdi Taygan che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Gene Mayer 7–6, 1–6, 6–4.

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Gene Mayer (finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (semifinali)
 Robert Lutz /  Frew McMillan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1981